53-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 53-я армия (СССР)
 53-я армия (Япония)